Háj kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Háj ve Slezsku, ort, 
 Háj u Duchcova, ort, Ústí nad Labem, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar